Смирни́цкая — женская форма фамилии Смирницкий.

Известные носители 
 Смирницкая, Надежда Симоновна  (1852—1889) — русская революционерка, член партии "Народная воля", в знак протеста против телесных наказаний народоволки Сигиды Н.К., покончившая с собой на Карийской каторге. 
 Смирницкая, Наталья Васильевна (1927—2004) — советская легкоатлетка.
 Смирницкая, Галина Васильевна — д.т.н., лауреат ГП СССР
 Смирницкая, Ольга Александровна — советский и российский лингвист, филолог, переводчик.

См. также 
 Смирницкий